Nussbaum puede referirse a:

 Felix Nussbaum (1904 - 1944), pintor alemán.
 Lucas Nussbaum (1981 - ), ingeniero en computación francés, líder del proyecto Debian. 
 Martha Nussbaum (1947 - ), filósofa estadounidense.
 Ronald Archie Nussbaum (1942 - ), herpetólogo estadounidense.
 Nußbaum (Renania-Palatinado).